

Localité 
 Duveyrier, nom d'un ancien fort algérien situé sur la RN6 à la limite des wilayas de Naâma et Béchar.

Personnalités
 Honoré-Nicolas-Marie Duveyrier (1753-1839), juriste et homme politique français ;
 Anne-Honoré-Joseph Duveyrier dit Mélesville (1787-1865), auteur dramatique français, fils du précédent ;
 Honoré-Marie-Joseph Duveyrier dit Mélesville fils (né en 1820), auteur dramatique français, fils du précédent ;
 Charles Duveyrier (1803-1866), dramaturge, publicitaire et idéologue saint-simonien français, second fils d'Honoré-Nicolas-Marie Duveyrier ;
 Henri Duveyrier (1840-1892), voyageur et géographe français, fils du précédent.

Personnages de fiction
 Alphonse Duveyrier et sa femme Clotilde, personnages de Pot-Bouille (1882), roman de Émile Zola
 Marc Duveyrier, personnage interprété par Lambert Wilson dans On connaît la chanson (1997), film français d'Alain Resnais.